Paraguays fotbollslandslag kan avse
Paraguays herrlandslag i fotboll
Paraguays damlandslag i fotboll